Sam Carrick (né le  à Markham, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2008, il commence sa carrière avec les Battalion de Brampton dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2010 dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . Il passe professionnel avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey en 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2007-2008 || Toronto Red Wings Minor Midget AAA ||() ||55 ||30 ||40 ||70 ||130 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Battalion de Brampton || LHO ||61 ||10 ||11 ||21 ||47 ||21 ||1 ||0 ||1 ||16
|-
|2009-2010 || Battalion de Brampton || LHO ||66 ||21 ||21 ||42 ||96 ||8 ||2 ||2 ||4 ||8
|-
|2010-2011 || Battalion de Brampton || LHO ||59 ||16 ||23 ||39 ||74 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2011-2012 || Battalion de Brampton || LHO ||68 ||37 ||30 ||67 ||104 ||8 ||4 ||4 ||8 ||16
|-
|2012-2013 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||50 ||16 ||21 ||37 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH ||19 ||2 ||2 ||4 ||18 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2013-2014 || Marlies de Toronto || LAH ||62 ||14 ||21 ||35 ||115 ||14 ||5 ||4 ||9 ||10
|-
|2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH ||59 ||9 ||18 ||27 ||112 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||16 ||1 ||1 ||2 ||9 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH ||52 ||16 ||18 ||34 ||90 ||12 ||0 ||5 ||5 ||19
|-
|2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2 | 2016-2017 || IceHogs de Rockford || LAH ||57 ||11 ||17 ||28 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Gulls de San Diego || LAH ||15 ||3 ||8 ||11 ||20 ||10 ||4 ||3 ||7 ||14
|-
|2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH ||67 ||13 ||28 ||41 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||61 ||32 ||29 ||61 ||90 ||16 ||7 ||7 ||14 ||21
|-
|2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH ||6 ||0 ||1 ||1 ||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 9 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||46 ||23 ||20 ||43 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Gulls de San Diego || LAH || 27 || 14 || 10 || 24 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Ducks d'Anaheim || LNH || 13 || 2 || 4 || 6 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Gulls de San Diego || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim || LNH || 64 || 11 || 8 || 19 || 85 || - || - || - || - || -

| 111 || 15 || 15 || 30 || 128 || - || - || - || - || -

Trophées et distinstions

UHC-17 

 Il remporte la médaille d'or en 2008-2009.

Transactions en Carrières 

 Le , Son choix de repêchage est échangé aux Maple Leafs de Toronto par les Devils du New Jersey en retour de Martin Skoula.

 Le , il signe avec les Blackhawks de Chicago.

 Le , il est échangé aux Ducks d'Anaheim par les Blackhawks de Chicago avec Spencer Abbott en retour de Kenton Helgesen et un choix de 7 ronde au repêchage de 2019.

 Le , il signe avec les Ducks d'Anaheim.

Références 

Naissance en février 1992
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Attaquant de hockey sur glace